Блюто () — власна назва.

Особи 
 Рафаель Блюто — фрацузький театинець, португальський лексикограф